

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Aimé Simon-Girard, (1889-1950), chanteur d'opérette et acteur français ;
 Juliette Simon-Girard, (1859–1954), soprano française ;

Homonymie
Homonymie de patronyme